Speed of Sound steht für:

 Speed of Sound (Walibi Holland), Achterbahn
 Speed of Sound (Lied), Lied von Coldplay (2005)